

Presentación previa 
Ken Skupski y Neal Skupski fueron el campeones defensores, pero cayó derrotado en la final.

Purav Raja y Divij Sharan ganaron el título tras derrotar en la final Ken Skupski y Neal Skupski.

Cabeza de serie

  Ken Skupski /  Neal Skupski (Finalistas)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<ol start=3>
  Jonathan Marray /  Adil Shamasdin ''(Semifinales)
 ''' Purav Raja /  Divij Sharan (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Aegon Surbiton Trophy 2016